

Codici 
 XAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saul (Guyana francese)
 xau – codice ISO 639-3 della lingua kauwera
 XAU – codice valutario ISO 4217 dell'oro

Altro 
 xau – in spagnolo, nel linguaggio degli SMS, vuol dire Chau > Ciao